Het WTA-tennistoernooi van Moskou (officieel Kremlin Cup) van 2013 vond plaats van 14 tot en met 20 oktober 2013 in de Russische hoofdstad Moskou. Het was de achttiende editie van het Kremlin Cup-vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Moskou 2013. Er werd gespeeld op overdekte hardcourt-banen.

Enkelspel 
Vanwege het aanstaande WTA-kampioenschap hadden alle top acht-speelsters deze week vakantie genomen. Zes van de overige twaalf top 20-speelsters namen aan het toernooi in Moskou deel; vier (waaronder titelhoudster Caroline Wozniacki) waren naar Luxemburg gegaan.

De als eerste geplaatste Angelique Kerber moest zich wegens een blessure voor het toernooi afmelden.

Het vijfde reekshoofd Simona Halep uit Roemenië won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als zevende geplaatste Australische Samantha Stosur in twee sets. Halep wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Moskou op haar naam te schrijven. Het was haar vijfde WTA-titel, alle in 2013.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Jekaterina Makarova en Jelena Vesnina had de eerste zich wegens een blessure niet voor het toernooi ingeschreven. Vesnina speelde samen met Daniela Hantuchová – dit team was als eerste geplaatst en bereikte de tweede ronde, maar kon deze partij niet afmaken wegens een voetblessure van Hantuchová.

In de eindstrijd stonden twee Russisch/Australische koppels tegenover elkaar. Het ongeplaatste duo Svetlana Koeznetsova en Samantha Stosur won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als tweede geplaatste team Alla Koedrjavtseva en Anastasia Rodionova in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Koeznetsova had daarnaast vijftien eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Stosur 23.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Moskou 2013
Moskou